Universidade Livre de Bruxelas pode se referir a:

Université Libre de Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel

Universidades da Bélgica